Balongbendo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Balongbendo, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Balongbendo, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar